Arkell ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony John Arkell (1898–1980), britischer Ägyptologe
 Keith Arkell (* 1961), englischer Schachspieler
 Reginald Arkell (1882–1959), britischer Autor
 Simon Arkell (* 1966), australischer Stabhochspringer
 William Joscelyn Arkell (1904–1958), britischer Paläontologe

Siehe auch:
 Arkel